

Cinema e televisione 
 Gli immortali (Deep Red) – film del 1994 diretto da Craig R. Baxley
 Gli immortali (The Immortals) – film del 1995 diretto da Brian Grant

Letteratura 
 Gli immortali – romanzo breve di fantascienza di Henry Kuttner e C. L. Moore del 1947 dal titolo originale Fury, pubblicato in Italia anche con il titolo Furia 
 Gli immortali  – romanzo di fantascienza di James Gunn del 1964 dal titolo originale The Immortals
 Gli immortali  – romanzo di fantascienza di Poul Anderson del 1989 dal titolo originale The Boat of a Million Years

Altro 
 Gli immortali o Forever People – gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics
 Gli immortali – singolo di Jovanotti del 2015
 Immortali – corpo d'élite della guardia imperiale del Grande Re persiano

Pagine correlate 
 L'immortale
 Immortals (disambigua)
 The Immortal
 The Immortals